Tupanatinga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tupanatinga (ort), Pernambuco, 
 Tupanatinga (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar